Handschin ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Albert Handschin (1849–1933), Schweizer Firmengründer (1884) der Textilfabrik Handschin und später Ronus kurz Hanro in Liestal Verwaltungsratspräsident
 Carl Handschin (1889–1932), Schweizer Direktor der Hanro in Liestal
 Christoph Handschin (* 1973), Schweizer Zellbiologe
 Eduard Handschin (1894–1962), Schweizer Zoologe, Entomologe
 Elisabeth Handschin (1920–1968), Schweizer Pädagogin, Lehrerin, Dichterin, Lyrikerin
 Emil Handschin (1928–1990), Schweizer Eishockeyspieler
 Eric Handschin (1913–1983), Schweizer Direktor und Verwaltungsratspräsident der Hanro in Liestal
 Heinrich Handschin (1830–1894), Schweizer Unternehmer
 Jacques Handschin (1886–1955), Musikwissenschaftler und Musiktheoretiker
 Lorena Handschin (* 1996), Schweizer Schauspielerin
 Lukas Handschin (* 1959), Schweizer Jurist und Hochschullehrer
 Roman Handschin (* 1982), Schweizer Bobfahrer
 Ruth Handschin (1949–2020), Schweizer Künstlerin
 Thomas Handschin (* 1973), Schweizer Bobfahrer